Clarens puede referirse a:
 Clarens una pequeña villa del municipio de Montreux, en el cantón de Vaud, en Suiza.
 Clarens comuna francesa de Altos Pirineos.